Cardington ist der Name folgender Orte:

 Cardington (Bedfordshire)
 Cardington (Shropshire)
 Cardington (Südafrika)
 Cardington (Ohio)
 Cardington Township (Ohio)